Donald Scott – pugile britannico
Donald Scott – triplista statunitense